В парному розряді жіночого тенісного турніру Moscow Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Гретчен Раш і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Брюховець і Євгенія Манюкова 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Гретчен Раш /  Робін Вайт (чемпіонки)

 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (1-ше коло)
 Луїс Філд /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Moscow Ladies Open